Região Norte (Gana)
Província do Norte (Serra Leoa)
Província do Norte (Zâmbia)
Northern Rail

Desambiguação